Il termine trabea può riferirsi a:

Letteratura
Trabea, poeta e commediografo latino del III – II secolo a.C.

Storia
Trabea, mantello o toga romana con varie strisce di porpora.

Zoologia
Trabea, genere di ragni della famiglia Lycosidae.